Richard Bradley (1688-1732) – botanico britannico
R. H. Bradley (1873–?) – politico canadese-statunitense
Richard Bradley (n. 1946) – archeologo britannico
Richard Bradley (n. 1949) – produttore cinematografico e pubblicista australiano
Rich Bradley (n. 1955) – politico statunitense
Richard Bradley (n. 1964) – filosofo sudafricano
Richard H. Bradley – sviluppatore statunitense
Richard Bradley (n. 1991) – pilota automobilistico britannico